Paradoneis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1965. Paradoneis ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Paradoneis